Die Ramsar-Gebiete Japans umfassen insgesamt 53 Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 155.174 ha, die unter der Ramsar-Konvention registriert sind (Stand Februar 2022). Das nach dem Ort des Vertragsschlusses, der iranischen Stadt Ramsar benannte Abkommen ist eines der ältesten internationalen Vertragswerke zum Umweltschutz. In Japan trat die Ramsar-Konvention am  17. Oktober 1980 in Kraft. 1993 fand in der Stadt Kushiro die 5. Vertragsstaaten-Konferenz (COP, Conference of the Parties) statt.

Zu den Ramsar-Gebieten Japans zählen verschiedenste Typen von Feuchtgebieten wie Marschland, Flüsse, Süß- und Brackwasserseen, Grundwassersysteme,  Reisfelder, Seegraswiesen, Küstenlinien, Mangrovenwälder, Wattflächen und Korallenriffe.

Im Folgenden sind alle Ramsar-Gebiete Japans nach Ausweisungsdatum geordnet aufgelistet.

Weblinks

Einzelnachweise 

Japan
!